Flora kan avse:

 Flora (gudinna) – vårens gudinna i romersk mytologi
 Flora (botanik) – det begrepp som används för att beskriva mångfalden av växter
 Flora (bok) – ett bokverk över växter
 Flora (margarin) – ett varumärke för ett bordsmargarin 
 Flora (namn) – ett kvinnonamn
 Flora-asteroid – en asteroidgrupp
 8 Flora – en asteroid
 Tarmflora – naturligt förekommande bakterier i tarmen

Konstverk 
 Flora (staty) – en staty utförd 1957 av Axel Wallenberg, placerad i Uppsala i Sverige
 Flora (Viktor Malmberg) – en staty utförd 1937 av Viktor Malmberg, placerad i Floraparken i Nykarleby i Finland.
 Flora (Tizian) – målning av italienske renässanskonstnären Tizian från 1515–1517
 Flora (Rembrandt) – målning av Rembrandt från 1634

Geografi

Filippinerna 

 Flora (Apayao) – kommun i Kordiljärernas administrativa region,

Norge 

 Flora kommun, Sogn og Fjordane fylke,

USA 

 Flora, Illinois, ort, Clay County, 
 Flora, Mississippi, Madison County, 
 Flora, Indiana, Carroll County,